R50 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Venus (R50), un destroyer de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Méthane, selon la liste de réfrigérants ;
 La phrase de risque : « Très toxique pour les organismes aquatiques», sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine
 Fièvre d'origine autre et inconnue, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 

Automobiles
 Mini cabriolet R50, deuxième génération de la Mini ;
 Nissan GT-R50 by ItalDesign, un concept car basé sur la Nissan GT-R ;
 Nissan Pathfinder R50, deuxième génération de la Nissan Pathfinder.

Moto
 BMW R 50, une moto du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R50, la ceinture périphérique de Mons.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres